Giuseppe Flachi – boss della 'Ndrangheta di Milano arrestato nel 2011
Francesco Flachi – calciatore